Sanna Khanh Hoa FC é um time de futebol vietnamita que está situado na cidade de Khanh Hoa e atualmente disputa a V-Liga, a primeira divisão do país.

Honras
V.League 2:
Vice (1): 2014

Notáveis Jogadores 
  Marcos Pirchio

Clubes de futebol do Vietnã
Clubes de futebol fundados em 2003